Badsey bezeichnet:

 Bill Badsey, ehemaliger südafrikanischer Automobilhersteller
 Bill Badsey Racing U.S.A., ehemaliger amerikanischer Kraftfahrzeughersteller